El topónimo Langre puede referirse a:

 Langre (Ribamontán al Mar): localidad del municipio de Ribamontán al Mar en Cantabria (España).
Playa de Langre: playa cántabra próxima a la localidad de Langre. 
 Langre (Berlanga del Bierzo): localidad del municipio de Berlanga del Bierzo, en la provincia de León, Castilla y León (España).
 San Miguel de Langre: localidad del municipio de Berlanga del Bierzo.